Denumirea de Pet Moghili se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pet Moghili, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven;
 Pet Moghili, un sat în comuna Nikola Kozlevo, regiunea Șumen.